Археологическият комплекс „Дуранкулак“ е археологически обект, разположен в Дуранкулашкото езеро край село Дуранкулак, североизточна България.

На неговата територия са открити първи наченки на писмени знаци в човешката история (50 – 48 век пр. Хр.), предвестник на праисторическата Дунавска протописменост, както и най-старата фаза (начало 55 – 54 век пр. Хр.), наречена Блатница, на европейската неолитна култура Хаманджия.

Някои учени приемат откритията в Дуранкулашкия археологически комплекс като аргумент в подкрепа на хипотезата за „Потопът в Черно море“. и като катаклизъм който е имал фатални последици за обитателите на Големия остров, носителите на късноенеолитната култура Варна.

Праисторически паметници 
Археологическите проучвания в Дуранкулак започват през 1974 г. Те са ръководени от Хенриета Тодорова, Кирил Ботов и Тодор Димов. След 2015 год. Същите се ръководят от Иван Вайсов и Владимир Славчев. Резултатите от проучванията показаха, че:

 Първо е бил заселен югозападния бряг на Дуранкулашкото езеро където е открито късно неолитно селище с частично вкопани куполовидни едноетажни жилища на най-древното културно уседнало земеделско-скотовъдно население в Европа съществувало от 5500 – 5400 до 5100 – 5000 пр. Хр. Това е селището където е открита най-древната фаза Блатница на културата Хаманджия.
 Към 5100 – 5000 г. пр. Хр. обитателите изоставят селището на брега и се установяват на полуострова срещу него (днес Големия остров с площ около 20 декара). Тук те изграждат ново енеолитно селище съществувало от 5100 – 5000 до 3800 г. пр. Хр. Неговите къщи са с правоъгълен план с късата страна от към север, ориентирани както и улиците му по посоките на света. Досега тук  са проучени 24 сгради, всяка от които обитавана от по един род от 15 – 20 души. Това е началото на енеолитната селищната могила възникнала на Големия остров, в която са проследени 8 следващи едно под друго селища. Първите 2 са от ранния енеолет – култура Хаманджия. Следващите 4 са от късноенеолитната култура Варна. В центъра са разкрити останките на значима обществена сграда вероятно дворец и/или храм с площ над 200 m². На места дибелината на културните напластявания достига до 3 м. Стените на къщите се зидани на сухо от камък до около 1 м и от там нагоре се издигали с дебели глинобитни пояси, като се е ползвал и дървен материал. Покривът е плосък покрит с тръстика, слама и/или сено, Площта на жилищата е от 80 до 170 кв. м, с дължина към ширина в пропорция приблизително 1/3. Сградите са имали по две основни помещения. Възможно е във височина подпокривното пространство частично или изцяло да е оформяло втори етаж или каменните зидове да са били цокъл над който да е бил същинското обитаемо ниво. Стените са фино измазани отвътре с пречистена глина, боядисани с минерални бои и частично украсени с рисунки. Между постройките са прокарани най-старите улици в Европа с ширина 1.00 – 1.50 най-често метра, като устройственият им план е спазван стриктно поради ограничената площ на острова и специфичните климатични дадености. В стелещата не са открити долепени постройки, но при някои има отстояние само 10 – 20 см. Има и проходи между тях широки едва 80 см.

Населението отглеждало пшеница, ечемик, грах, леща, домашни животни. Населението е поддържала разменна търговия и със Средиземноморието от където си е доставяло ценните раковини спондилус и денталиум употребявани според проф. В. М. Массон и проф. Х. Тодорова като паричен еквивалент използван за изработката на луксозни украшения и майсторска изработка на изискани облекла. Ежиднивната диета е включвало продукти набавяни посредстум лов и риболов. Тогава са се тъчело на стан, а с калъпи е правена и украсена керамика. Последната е правена без грънчарско колело. Населението е имало металургични познания по отношение обработватката на злато и мед и изготвяне на украшения от малахит, халцедон и раковини, за което са ползвани и вносни продукти. Имало обществена система с първенци, войнствени младежи и жрици. Религиозни вярвания са били развити в култовете към плодородието, огъня, слънцето и мъртвите. Идолите – женски фигурки с обобщен образ са грижливо изработени, полирани и често украсени с гривни. По тях се откриват врязани знаци – първи наченки на писменост в човешката история датирани заедно с всичко посочено не по-късно от 51 – 48 в. пр.н.е.

 На брега на юг от изоставеното първо поселение в тази епоха в 53 в. пр.н.е. в местността „Нивата“ възниква най-големият в света известен на науката праисторически некропол, в който са локализирани над 1400 погребения от които проучени – 1204 гроба. Той е ползван над 1000 години до към 3800 г. пр.н.е. Мъжете са погребвани изпънати по гръб с глава на север, а жените и децата свити на страни. Около тях са полагани сечива, храна, дарове, съдове и вотивни фигури.
 На западния бряг на езерото. между острова и некропола, през протобронзовата епоха (към 35 – 34 в. пр.н.е.) са издигнати няколко погребални могили, обединени в могилен некропол. Според някои изследователи те отбелязват началото на обитаването на тези земи от прото-траките.

Към 34 до 30 век пр.н.е. климатът съществено се влошава, а нивото на морето се покачва с около 12 – 15 м над сегашното, което, съчетано с предполагаемото нашествията на северни племена, води до обезлюдяването на района.

Антични паметници 
 През късната бронзова епоха в XIII в. пр.н.е. и началото на ранножелязната на южния склон на острова извън селищната могила възниква укрепено тракийско селище добре проучено от археолозите. Това е единственият изцяло изследван обект на Балканския полуостров от времето на Троянската война, когато започва генезиса на Тракийската племенна общност, част от която са гетите населявали този край в античността.
 Друго такова селище от късната бронзова и ранната желязна епоха е локализирано в югоизточния край на с. Дуранкулак отново при езерото. То не е проучвано.
 В полята около езерото има десетки тракийски могили. Те са описани при теренни обхождания, но все още не са проучени.
 Следващият голям забележителен паметник на езерния остров е от IV в. пр.н.е. – началото на Елинистичната епоха. На 26 м навътре в скалния масив е изсечен елинистически пещерен храм на трако-фригийската Велика майка богиня. Това е позната мощна богиня майка, но вече като Кибела, вариантът възприет в Мала Азия от траките, техните наследници и съседните им там други племена, малко по-страховита и близка до първообраза си посестрима на балканските Бендида и Деметра. Този внушителен по размери храм е без аналог в Европа и е единственото нейно открито пещерно светилище на континента. На българска територия са открити и най-ранните за континента култови фигури на богинята. Светилището е изградено във вътрешността на карстова пещерна ниша състояща са от две успоредни пещери ниско на равнището на езерната повърхност дооформена в дълъг правоъгълник разделен по средата с преграда. Открит е случайно едва след като сводът му пропада от собствената си тежест. При разкопките са открити оброчна плоча на богинята, два старогръцки чернофирнисови (червенофигурни) кантароса, амфорна тара и дръж­ки. Паметникът е разположен в южния склон на Големия остров.
 Отново на западния бряг на Дуранкулашкото езеро при другите предходни такива е разкрит и частично проучен античен некропол от елинистическо време. Той е съществувал близо 700 години от III в. пр.н.е. до IV в. Открити са 41 гробни съоръжения. Те са с различна типология, архитектура и културна принадлежност. Между тях се открояват късноантичените гробниците-катакомби, характерни за скито-сарматска племенна общност. Открити са много ценни погребения с бронзови украшения и др. богати дарове.
 В местността „Катмера“ (Паткарника) край Дуранкулашкото езеро се намира непроучено късно антично селище. Не е изключена в даден период от съществуването си то да използвано не само от траките, но и от сарматите и обитателите му да използвали споменатият античен некропол.

Средновековни паметници 
Забележителни са и находките, свързани с древната българска история. Тук през 1978 г. е открит един прабългарски календар-рабош от периода VII – X век.
 През IX век върху целия остров е разположено укрепено прабългарско селище просъществувало до падането под византийска власт в началото на XI век. Домовете в него са от около 35 – 40 кв. м, някои кръгли като юрти, разположени нагъсто. Обитателите му са били и добри занаятчии. В селището е установено капище, чийто вход е зазидан, а в близост е изградена църква. Това доказва, че селището е съществувало преди покръстването и животът в него е продължил и дълго след това.
 На западния бряг е проучен старобългарският некропол с над 500 гроба, от които са разкопани 279 погребения.

Разкопките и проучванията на Дуранкулашкия археологически комплекс продължават с различна интензивност над 45 години. Повечето археологически находки се съхраняват в Историческия музей в град Добрич. В музея в Дуранкулак има малка сбирка, в която могат да се видят експонати от различните епохи. Ценни експонати се намират и в Националния исторически музей гр. София.

В Археологически комплекс Дуранкулак са открити ценни свидетелства както за древните българи, така и за Европейската и световна история за най-древната прото-цивилизация на Европа развила се на това място, преди повече от 70 века, като поселищният живот на това място е продължил цели 6000 години, от новокаменната епоха (неолита) до залеза на Първата българска държава.

Вижте също 
 Kултура Хаманджия

Източници

Външни препратки 
 Археолотически резерват Дуранкулак, КОИ СА БИЛИ ХОРАТА, ОБРАБОТИЛИ ПЪРВОТО ЗЛАТО В СВЕТА? Официален сайт на Черноморски археологически парк Дуранкулак 
 Дуранкулак, Праистория Официален сайт на Исторически музей Добрич
 Експонати от музея в Добрич включени във Виртуален музей на европейските ценности
 Дуранкулак – седем хилядолетия история на човечеството
 Петко Симеонов, Балканската Троя – Езерният град при Дуранкулашкото езеро 
 доктор Тодор Димов и Езерният град при Дуранкулашкото езеро 
 Античното наследство в Добруджа
 Културата Хаманджия в Дуранкулак
 „Дискавъри“ прави филм за най-старото злато, което е открито на Големия остров на Дуранкулашкото езеро.
 Виржиния Георгиева, Българска Троя дреме край Шабла 
 Spondylus shell trade
 Дуранкулашко езеро – снимки, природа и археология

Дуранкулак
Дуранкулак
Старокаменна епоха
Област Добрич